«Де́брецен» ( или DVSC) — венгерский футбольный клуб из Дебрецена. Официальное название клуба с венгерского языка переводится как Железнодорожный Спортивный Клуб «Дебрецен». Это нашло отражение и в прозвище команды — «Локи».

История 

Футбольный клуб «Дебрецен» был основан 12 марта 1902 года. Тогда дружина из второго по величине города Венгрии называлась «Эдьетертеш». Однако летом 1912 года в клубе произошёл раскол. Отделившаяся группа энтузиастов и основала Дебреценский спортивный клуб железнодорожников. Это наименование по сей день является официальным.

«Дебрецен» быстро прогрессировал. В начале 20-х годов XX века «красно-белые» выиграли пять титулов северного военного округа. В 1926 году серьёзный удар по ним нанёс переход венгерского футбола на профессиональные рельсы. В городе был создан ещё один клуб — «Бочкаи», который быстро переманил лучших игроков под свои знамёна. Пока конкурент блистал в высшем дивизионе, «Дебрецен» обитал в минорных лигах. В сороковых годах «Бочкаи» обанкротился, а «железнодорожники» вновь стали командой номер один в городе. В сезоне-1942/43 дружина с востока Венгрии наконец-то вышла в элитный дивизион, но продержалась там лишь четыре года.

После Второй мировой войны и прихода к власти коммунистов название клуба тоже часто менялось. C 1949 по 1955 год дружина именовалась «Локомотив». Именно в тот период команда получила прозвище «локи», которое в ходу и поныне. Первоначальное название вернулось к клубу в 1989 году.

Несмотря на частую смену названия, в спортивном плане особых высот «локи» не достигали. Впервые в высший дивизион Венгрии команда пробилась в 1993 году, и вскоре стала одним из лидеров венгерского футбола. Под руководством легендарного тренера Лайоша Гарамвёлдьи клуб занял третье место. Первый трофей был завоеван в 1999 году. Через два года случился ещё один кубковый успех. Однако та победа была омрачена провальным выступлением в чемпионате: «железнодорожники» вылетели из элиты. Однако, будапештский «Элёре», завоевавший право повышения в классе, не получил лицензии, и «Дебрецен» остался в элите.

2001 год был отмечен ещё одним знаковым для «Дебрецена» событием: пост президента занял Габор Сима. Амбициозный бизнесмен поставил задачу выхода клуба на новый уровень. И вскоре результаты пошли в гору. В сезоне-2004/05 команда под руководством Шупки Сентеша впервые в своей истории стала чемпионом Венгрии. В последующие семь лет титул ещё пять раз отправлялся в Дебрецен. Особенно удался команде сезон-2009/10, когда «локи» выиграли все турниры, в которых участвовали (чемпионат, Кубок, Кубок лиги и Суперкубок Венгрии), а также впервые сыграли в групповой стадии Лиги чемпионов.

В следующем сезоне «Дебрецен» транзитом через квалификации Лиги чемпионов попал в Лигу Европы. И там добыл первые очки на групповой стадии, обыграв «Сампдорию».

Эволюция названия 
 1902—1918 — Egyetértés Futball Club
 1918—1926 — Debreceni Vasutas Sport Club (DVSC)
 1926—1940 — Bocskai FC
 1940—1948 — DVSC
 1948—1949 — Debreceni Vasutas Sport Egyesület (DVSE)
 1949—1955 — Debreceni Lokomotív
 1955—1956 — Debreceni Törekvés
 1957—1979 — DVSC
 1979—1989 — DMVSC (при объединении с командой DMTE)
 с 1989 года, после разъединения с DMTE, команде было возвращено прежнее (современное) имя — DVSC.

Состав

Титулы

Национальные титулы 
Чемпионат Венгрии
  Чемпион (7): 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2008/2009, 2009/2010, 2011/2012, 2013/2014
Кубок Венгрии
  Обладатель (6): 1998/1999, 2000/2001, 2007/2008, 2009/2010, 2011/2012, 2012/2013
  Финалист (2): 2003, 2007
Суперкубок Венгрии
  Обладатель (5): 2005, 2006, 2007, 2009, 2010
Кубок Венгерской Лиги
  Обладатель (1): 2010
  Финалист (3): 2007/2008, 2010/2011, 2014/2015

Участие в еврокубках 
Данные приведены по состоянию на 01.08.2019 года

В еврокубках клуб провёл 88 матчей: +31=17-40, 120—135.

Наивысшее достижение — выход в групповую стадию Лиги чемпионов-2009/2010 (4-е место).

Крупная победа: Лига Европы УЕФА 2015/2016, 17.07.2015, 9:2,  Сконто, Дебрецен.

Крупное поражение: Лига Европы УЕФА 2010/2011, 16.09.2010, 0:5,  Металлист (Харьков), Будапешт.

Наибольшее число матчей —  Золтан Кишш (48).

Лучший бомбардир —  Адамо Кулибали (8).

Матчи

Баланс игр 
По состоянию на 1 августа 2019 года.

Примечания

Ссылки 
 

Футбольные клубы Венгрии
Железнодорожные футбольные клубы
Спортивные клубы Дебрецена